Мерль () — французская фамилия. 

Известные носители:
 Мерль, Кароль (род. 1964) — французская горнолыжница.
 Мерль, Пьер Юг Виктуар (1766—1830) — дивизионный генерал.
 Мерль, Робер (1908—2004) — французский писатель.